Шереметьева — женская форма фамилии Шереметьев.

Известные носительницы:
* Шереметьева, Ада Николаевна (род. 1936) — советская актриса театра и кино.
 
 Шереметьева, Марина (род. 1963) — советская и молдавская шахматистка.

См. также